Winnetka ist der Name folgender Städte:

 Winnetka (Illinois)
 Winnetka (Kalifornien)